Чигирин — місто, Черкаська область, Чигиринський район, районний центр
 Чигирин — село, Одеська область, Березівський район
 Чигирин — гора в регіоні Діффа, Республіки Ніґер (Африка)

 Чигирин Віталій Єлисейович — письменник, доктор історичних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
 Чигирин Сергій Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 «Чигирин» — національний історико-культурний заповідник
 «Чигирин» — пам'ятна срібна монета НБУ
 «Чигирин» — українське навчальне судно Академії ВМС України

Див. також 
 Чигирин-Діброва
 Чигрин (прізвище)
Прізвища